Mistrzostwa Kanady w łyżwiarstwie figurowym 2018 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Kanadzie w kategorii seniorów, juniorów i Novice. Mistrzostwa rozgrywano od 8 do 14 stycznia 2018 w hali Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre w Vancouver.

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018, Mistrzostwa Świata 2018, Mistrzostwa Świata Juniorów 2018 i Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2018.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary sportowe (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary sportowe (J)

Pary taneczne (J)

Kategoria Novice

Soliści (N)

Solistki (N)

Pary sportowe (N)

Pary taneczne (N) 
Pary taneczne w kategorii Novice wykonywały dwa tańce obowiązkowe, a dokładniej wzory tańców – tzw. Pattern dance (PD). Pierwszym tańcem była Cha Cha Congelado (PD1), a drugim Argentine Tango (PD2).

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 w Kanadzie
Sport w Vancouver